Aqqusiaajik bezeichnet:
 Aqqusiaajik (Insel), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Aqqusiaajik (Sund, bei Isertoq), Sund im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Aqqusiaajik (Sund, bei Pikiittit), Sund im Distrikt Ammassalik, Grönland